Leptotrichus är ett släkte av kräftdjur. Leptotrichus ingår i familjen Porcellionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Leptotrichus